felvonó vagy köznapi nevén lift az emelőgépek egyike, mely embereket vagy tárgyakat szállít épületek, hajók, bányák vagy más szerkezetek emeletei, szintjei vagy fedélzetei között 30°-osnál meredekebb pályán rögzített vezetősínek között mozgó járószéken vagy lapon

Zene

 Lift, német rockegyüttes
 Lift, Audio Adrenaline-album (2001)
 Lift, Love and Rockets-album (1998)
 Lift, Poets of the Fall-dal (2004)
 Lift, Sister Hazel-album (2004)
 Lift, Shannon Noll-album (2005)
 Lift, Shannon Noll-dal
 Lift, Radiohead-dal